Freyera tuberosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Freyera tuberosa ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tuberosa